«Аккордеонист» (, 1888) — немой короткометражный фильм режиссёра Луи Лепренса. Фильм был снят на лестнице дома Джозефа Уитли, дедушки Адольфа Лепренса, сына режиссёра этого фильма.

Сюжет 
Молодой человек (сын режиссёра) стоит около ступеней и играет на маленькой ручной гармонике. Киноролик снят в качестве теста хронофотографической камеры Лепренса и существует только в виде набора отдельных фотографий. В отличие от двух предыдущих фильмов изобретателя, движущееся изображение не воссоздавалось Британским Национальным медиамузеем. Известна только любительская видеоверсия «Аккордеониста» с частотой 2 кадра в секунду.

В ролях 
 Адольф Лепренс — аккордеонист

См. также 
 Сцена в саду Раундхэй
 Движение транспорта по мосту Лидс

Примечания

Ссылки 
 

Короткометражные фильмы Великобритании
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Немые фильмы Великобритании
Документальные фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1888 года
Фильмы Луи Лепренса
Короткометражные фильмы 1880-х годов
Чёрно-белые фильмы 1880-х годов